Angelo Sodjinou (* im 20. Jahrhundert) ist der Familienname von:

 Angelo Sodjinou (* im 20. Jahrhundert), beninischer Fußballtorhüter
 Dossou Christian Sodjinou (* im 20. Jahrhundert), beninischer Fußballspieler